Бабушкинский район:

 Бабушкинский район — административная единица в составе Вологодской области.
 Бабушкинский район — современный район в Москве, образованный в 1995 году.
 Бабушкинский район — упразднённый район в Москве, просуществовавший с 1969 до 1991 года.
 Бабушкинский район  — с 26 ноября 2015 года переименован в Шевченковский район города Днепр.